Stap est un acronyme qui peut faire référence à :
 Société publique locale d'exploitation des transports publics et des services à la mobilité de l'agglomération paloise (SPL STAP), l'exploitant du réseau de bus du Syndicat mixte des transports urbains Pau Porte des Pyrénées.
 Service territorial de l'architecture et du patrimoine, entité administrative française à l'échelle départementale, regroupant les architectes des bâtiments de France.
 Serveur Télécollecte Acquéreur Paiement, nom d'un progiciel bancaire édité par la société AFSOL.
 Système de Transmission Automatique des Paramètres, permettant aux pilotes de recevoir les paramètres météorologiques.
 Système de transport aéroporté personnel, un véhicule volant de l'univers de Star Wars.

Voir aussi 

 Stapp
 Staps

Sigle de 4 caractères